Aethelred, Etelred () - imię kilku władców anglosaskich, składa się z przedrostka Æðel- (ethel) oznaczającego "dobrze urodzony".

Anglosascy władcy 
Aethelred – król Mercji w latach 675-704
Aethelred I – król Anglii Wschodniej pomiędzy 760 a 790
Aethelred I – król Northumbrii w latach 774-779 i 788/789-796
Aethelred I – król Wesseksu w latach 865-871, brat Alfreda Wielkiego
Aethelred – władca Mercji w latach 879-911
Aethelred II zwany Bezradnym – król Anglii w latach 978-1013 i 1014-1016